Mureș bezeichnet in Rumänien:

 einen Fluss, siehe Mureș (Fluss)
 den danach benannten Verwaltungsbezirk, siehe Kreis Mureș
 die Stadt Târgu Mureș, dt. Neumarkt am Mieresch
 die Stadt Ocna Mureș, dt. Miereschhall